Alexander Bibikow () ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Bibikow (1765–1822), russischer Staatsmann und Milizführer während des Vaterländischen Krieges von 1812
 Alexander Iljitsch Bibikow (1729–1774), russischer Staatsmann und Generalleutnant der Kaiserlich Russischen Armee